Casa de Stuart – dinastia que reinou na Escócia e na Inglaterra

Geografia 
Ilha Stuart (Brasil) – ilha do litoral da Paraíba, Brasil
Stuart (Flórida) – localidade na Flórida, Estados Unidos

Outros 
3874 Stuart – asteroide
O Pequeno Stuart Little – filme

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos